Роберта Вінчі була чинною чемпіонкою, але вирішила натомість взяти участь у Кубку Кремля.

Перша сіяна Вікторія Азаренко виграла титул, у фіналі перемігши несіяну Моніку Нікулеску з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= Д Гантухова
| RD1-score01-1=77
| RD1-score01-2=5
| RD1-score01-3=1
| RD1-seed02=LL
| RD1-team02= Л Градецька
| RD1-score02-1=63
| RD1-score02-2=7
| RD1-score02-3=6

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= А Якімова
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= А Каданцу
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= А Кремер
| RD1-score05-1=0
| RD1-score05-2=0
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06=

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

2011
BGL Luxembourg Open, одиночний розряд